Vingt-Six-Décembre ou XXVI-Décembre ou 26-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique, le  : 
 Bombardement de Sainlez dans la commune de Fauvillers, province de Luxembourg, lors de l’Offensive Von Rundstedt, au début de la bataille des Ardennes.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Décembre (odonymie).

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 26 de Diciembre » ou « Veintiseis de Diciembre »
Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 26 de Diciembre, à Ocoyoacac dans l'État de Mexico,

Culture et divertissement 
« Avenue du  » est une voie fictive mentionnée dans la deuxième strophe du texte poétique « En Europe, aujourd'hui » de Gilles Weinzaepflen .

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
26